Johann Baptist är ett tyskt förnamn. 

Namnet betyder Johannes Döparen.

Varianter 
 Johann Baptista, Johannes Baptist

Motsvarigheter på andra språk 
 Franska: Jean-Baptiste
 Italienska: Giovanni Battista
 Portugisiska: João Baptista
 Spanska: Juan Bautista

Personer 

 Johann Baptist Allgaier (1763–1823), tysk-österrikisk schackmästare
 Johann Baptist Alzog  (1808–1878), tysk teolog
 Johann Baptist von Anzer (1851–1903), tysk missionär
 Johann Baptist Baltzer (1803–1871), tysk teolog
 Johann Baptist Joseph Bastiné (1783–1844), flamskfödd tysk målare
 Johann Baptist Bekk (1797–1855), tysk jurist och politiker
 Johann Baptist Wenzel Bergl (1719–1789), österrikisk rokokomålare
 Johann Baptist Coronini-Cronberg (1794–1880), österrikisk militär
 Johann Baptist Cramer (1771–1858), tysk-engelsk pianist och komponist
 Johann Baptist Cysat  (1587–1657), schweizisk jesuit, astronom och matematiker
 Johann Baptist Eichelsdörfer (1890–1946), tysk SS-officer
 Johann Baptist Gradl (1904–1988), tysk politiker
 Johann Baptist Graser (1766–1841), tysk pedagog
 Johann Baptist von Hirscher (1788–1865), tysk teolog
 Johann Baptist Homann (1664–1724), tysk kartograf
 Johann Baptist Krebs (1774–1851), tysk skriftställare, tonsättare och sångare
 Johann Baptist Rudolf Kutschker (1810–1881), österrikisk kardinal
 
 Johann Baptist Metz (1928–2019), tysk teolog
 Johann Baptist Moralt (1777–1825), tysk komponist
 Johann Baptist Moroder (1870–1932), österrikisk bildhuggare
 Johann Baptist Georg Neruda (1707–1780), böhmisk violinist, kapellmästare och komponist
 Johann Baptist Pischek (1814–1873), tysk barytonsångare
 Johann Baptist Emanuel Pohl (1782–1834), österrikisk botaniker
 Johann Baptist von Schweitzer (1833–1875), tysk politiker
 Johann Baptist Spaur (1777–1852), österrikisk ämbetsman och diplomat
 Johann Baptist von Spix (1781–1826), tysk naturforskare
 Johann Baptist Stiglmaier (1791–1844), tysk bronsgjutare, medaljör och bildhuggare
 Johann Baptist Straub (1704–1784), tysk rokokobildhuggare
 Johann Baptist Vanhal (1739–1813), böhmisk komponist
 Johann Baptist Zahlbruckner (1782–1851), österrikisk botaniker
 Johann Baptist Zimmermann (1680–1758), tysk målare

Varianten Johann Baptista 
 Johann Baptista Lauggas (1708–1768), tysk rokokobildhuggare 
 Johann Baptista Rexius (omkring 1563–1598), österrikisk senhumanistisk filolog

Varianten Johannes Baptist 
 Johannes Baptist Kerner (född 1964), tysk programledare
 Johannes Baptist Lotz (1903–1992), tysk jesuit och filosof